Mirkò è un giovane artista il cui stile, già descritto come una nuova espressione del cubismo, è per lo più contemporaneo ma con spiccate influenze classiche e moderniste, frutto della sua formazione artistica, fortemente influenzata dall'artista olandese Frans Brugman, e da interessi personali. Con il titolo di Master of Art Master, ottenuto a Salerno, Mirkò passa dalla pittura alla ceramica affrontando temi di mitologia, storia, religione e rappresentando i  propri paesaggi della Costiera Amalfitana dove risiede, dando vita a uno stile unico che lo rende uno degli esponenti dell'arte contemporanea italiana.

Biografia
Mirkò iniziò la sua attività in un piccolo negozio della costiera amalfitana. Oggi le sue opere sono esposte alla Walker Fine Art Gallery e presso la RoGallery di New York (USA). Dopo una serie di esposizioni negli Stati Uniti e due a Londra (Gran Bretagna), nel 2010 presenta i suoi lavori alla mostra "Twelve: l'era astrologica" organizzata dalla Camera dei deputati a Roma. Il 15 gennaio 2019 presso la Sala Giunta di Palazzo di Città di Salerno, gli viene conferita la nomina di "Ambasciatore di Salerno". Il 21 Maggio 2019 i colori, l’arte e la bellezza di Mirkò approdano a Porto Alegre in Brasile. L’artista vietrese, ospite del Consolato Generale d’Italia a Porto Alegre ha dato vita al progetto “Terra Mater” presso il Museo Margs  (in Portuguese: Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli - MARGS). Oltre al Console Generale Roberto Bortot, hanno partecipato all’evento l’ex governatore del Rio Grande do Sul Olívio de Oliveira Dutra, il Presidente della Camera di Commercio Italiana del Rio Grande do Sul Felipe Anselmo Olinto, assieme ad altri esponenti della CCIRS. L’artista Mirkò, ha illustrato ai presenti il significato delle opere, incentrate sulla tematica dell’immigrazione con un messaggio di pace, solidarietà e lotta al razzismo. Alcune di queste opere rendono omaggio allo Stato del Rio Grande do Sul, ritraendo Giuseppe e Anita Garibaldi e rappresentando scene dell’immigrazione italiana nello Stato, che viene ufficialmente celebrata nella giornata del 20 maggio.

Il 21 Agosto 2022, viene menzionato dalla prestigiosa rivista di viaggi National Geographic:

Laddove Amalfi è nota per i limoni, la città di Vietri sul Mare produce ceramiche popolari che vedrai lungo tutta la costa. Tra gli artisti c'è Mirkò, che utilizza l'argilla rossa locale e smalti tradizionali per produrre opere in stile Picasso dipinte su vasi, lampade e piastrelle.

"La maggior parte dei ceramisti qui fa stoviglie, io volevo fare arte", dice con orgoglio.

Ci è riuscito; le sue opere vengono vendute per migliaia di dollari negli Stati Uniti, mentre il Ministero degli Esteri italiano ne ha appena acquisita una all'inizio di quest'anno. Ma attribuisce il suo successo alla Costiera Amalfitana. “Incontri persone qui. Se fossi nato in Molise, non sarei arrivato a New York», racconta. “Questa è la costa dei miracoli”. Non posso essere in disaccordo. 

Il 6 Gennaio 2023, l'originale Natività Artistica del pittore e ceramista vietrese Mirkò, impreziosisce la scenografia del Concerto dell'Epifania, andata in onda su Rai1 con un cast artistico d'eccezione, riassumendo visivamente i temi centrali della 28.ma edizione.

Esposizioni
 2005 - "The Rainbow of the Seven Deadly Sins", Museum of Contemporary Art, San Diego (CA)
2008 - "Dreamore", presso "Il Bottaccio" (personale), Londra (UK)
 2009 - "Children of the Gods" (personale), Hilo Art Museum, Hawaii (USA)
 2010 - "Twelve: l'era astrologica" (personale), Camera dei Deputati, Roma (Italia)
 2011 - "One vision" (personale), Metropolis Studios, Londra (UK)
2019 - "Terra Mater" (personale), Museo Margs, Porto Alegre (BR)

Premi
Cavalierato giovanile

Video
 
 

Intervista all'artista Mirkò, Buongiorno San Paolo, https://www.youtube.com/watch?v=I2OJMtYXj6Y

Note

Bibliografia
 Il Sole 24 Ore Sud, mercoledì 31 agosto 2011 - N.31 Costume e società.

Collegamenti esterni
 
https://consportoalegre.esteri.it/consolato_portoalegre/it/la_comunicazione/dal_consolato/2019/05/comemoracoes-do-dia-da-imigracao.html
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2019/05/18/news/terra_mater_l_arte_del_vietrese_mirko_in_brasile-226592770/
https://consportoalegre.esteri.it/consolato_portoalegre/it/la_comunicazione/dal_consolato/2019/05/mirko-inaugura-la-mostra-terra.html
https://www.correiodopovo.com.br/arteagenda/artista-italiano-mirk%C3%B3-inaugura-exposi%C3%A7%C3%A3o-terra-mater-em-porto-alegre-1.340355
http://www.margs.rs.gov.br/midia/margs-recebe-exposicao-do-artista-italiano-mirko/
https://www.aise.it/anno2019/la-giornata-dellimmigrazione-italiana-a-porto-alegre-con-la-mostra-terra-mater/130627/128
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/cultura/2019/05/684557-margs-inaugura-exposicao-comemorativa-terra-mater.html
https://collezionefarnesina.esteri.it/la-collezione/opere/?titolo=Folie&anno_inizio=&anno_fine=&order=1
https://www.nationalgeographic.co.uk/travel/2022/08/coast-of-miracles-uncovering-the-secrets-of-amalfi
https://www.2anews.it/concerto-dellepifania-napoli-trasmessa-su-rai-1/
https://www.ildenaro.it/concerto-dellepifania-presentata-la-28esima-edizione-diretta-su-rai-1-il-6-gennaio/

Guida, Mirkó